Кертисс P-40 «Уорхок» («Ястреб») () — американский истребитель времён Второй мировой войны, разработанный корпорацией Curtiss-Wright.

Основой конструкции послужил истребитель «Хок-75» (P-36), выпускавшийся с 1936 года. С 1939 года поступил на вооружение ВВС США. Имел 19 модификаций. В общей сложности фирмой было построено почти 14 тыс. истребителей P-40 всех модификаций, которые находились на вооружении 26 вооружённых сил государств мира (в том числе 2243 самолёта были по ленд-лизу поставлены в СССР). Последний серийный P-40 сошёл с конвейера 30 ноября 1944 года.

Модификации 
 XP-40
 P-40
 P-40A
 P-40B / Tomahawk IIA
 P-40C / Tomahawk IIB
 P-40D / Kittyhawk Mk I
 P-40E или P-40E-1 / Kittyhawk Mk IA
 P-40F и P-40L / Kittyhawk Mk II или Kittyhawk Mk IIA
 P-40G, позже RP-40G
 P-40K / Kittyhawk Mk III
 P-40M / Kittyhawk Mk. III
 P-40N / Kittyhawk Mk IV
 P-40P
 XP-40Q
 P-40R
 RP-40
 TP-40
 Twin P-40

Операторы 
 США
  Военно-воздушные силы Армии США
  ВВС США:

  ВВС Франции: заказанные до капитуляции Франции 100 Hawk 81A-1 (позже планировалось 230) были переданы ВВС Великобритании и Британского содружества (Tomahawk I). В конце 1942 года GC II/5, сражавшаяся в Тунисе, получила P-40Fs от американской 33-й истребительной группы и использовала их до замены на P-47D в середине 1944 года.

  Королевские ВВС Великобритании:
 Канада
 Королевские ВВС Канады:

 ВВС Австралии:

 Королевские ВВС Новой Зеландии:

 : Не менее 10 трофейных P-40E применялись в боях за Бирму (2 Hiko Chutai, 50 Hiko Sentai)
 несколько P-40N из состава 120-й эскадрильи ВВС Австралии сражались в Индонезии против японцев, а затем до 1949 года против местных инсургентов.

 Летающие тигры
  ВВС Китайской Республики: 27 P-40E, полученные в начале 1943 года зачислены в эскадрильи 4-й Авиагруппы

  ВВС СССР: поставлялись по программе ленд-лиза с конца августа 1941 по декабрь 1944, всего было получено 2425 шт. (2097 шт. из США и 230 шт. из Великобритании), их первое боевое применение имело место в ноябре — декабре 1941 года. Полные ремкомплекты и запасные моторы по программе ленд-лиза в СССР не поставлялись (несмотря на просьбы советской стороны), в результате с весны 1942 года самолёты начали выходить из строя по техническому состоянию. В дальнейшем, до 40 истребителей P-40 были переоборудованы в авиамастерских 13-й воздушной армии Ленинградского фронта (на них установили советские авиадвигатели М-105П и М-105Р), ещё один P-40E был переоборудован в двухместный самолёт-разведчик. В ВВС РККА, среди пилотов, Р-40 получил название «чудо безмоторной авиации». Это объяснялось тем, что двигатель самолёта не был рассчитан на суровые климатические условия северной части Советского Союза (а именно на севере было дислоцировано большинство Р-40) и часто давал сбои. С другой стороны, советские пилоты постоянно использовали форсаж, в то время как по наставлению форсаж разрешалось использовать только в крайних случаях, так как постоянное использование форсажа пагубно влияет на двигатель, сильно сокращая его ресурс.

 один P-40M-10-CU 43–5925, "белый 23" под обозначением KH-51 (KH — "Kittyhawk", данный самолёт относился к типу Kittyhawk III). Этот P-40 числился в эскадрилье HLeLv 32, но из-за дефицита запчастей почти не летал, за вычетом оценочных полётов.

Тактико-технические характеристики (P-40E)

Технические характеристики 
 Экипаж: 1 человек
 Длина: 9,66 м
 Размах крыла: 11,38 м
 Высота: 3,76 м
 Площадь крыла: 21,92 м²
 Масса пустого: 2880 кг
 Масса снаряжённого: 3760 кг
 Максимальная взлётная масса: 4000 кг
 Двигатели: 1× V-12 Allison V-1710-39 мощностью 1150 л. с. (860 кВт)

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 580 км/ч
 Крейсерская скорость: 435 км/ч
 Практическая дальность: 1100 км
 Практический потолок: 8800 м
 Скороподъёмность: 11 м/с
 Нагрузка на крыло: 171,5 кг/м²
 Тяговооружённость: 230 Вт/кг

Вооружение 
 Пулемётное вооружение: 6× 12,7 мм (.50 дюйма) пулемётов «Браунинг M2», 281 патрон на ствол
 Бомбовая нагрузка: 680 кг (максимальная)
 3× 227 кг бомбы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 turkish P-40B/C

Самолёты Curtiss
Истребители Второй мировой войны
Самолёты, поставленные в СССР по ленд-лизу
Истребители США